Фам () — в'єтнамське прізвище.

Відомі носії 
 Фам Ван Донг (1906—2000) — в'єтнамський державний та політичний діяч, прем'єр-міністр країни у 1955—1987 роках.
 Фам Ван Куен ( 1984) — в'єтнамський футболіст, нападник. Виступав за збірну В'єтнаму.
 Фам Дуй (1921—2013) — один із найпродуктивніших авторів пісень у В'єтнамі.
 Фам Лінь Дан ( 1974) — французька актриса в'єтнамського походження.
 Фам Нгу Лао (1255—1320) — генерал династії Чан під час правління трьох послідовних імператорів Нхан Тонга, Ань Тонга і Мін Тонга, національний герой В'єтнаму.
 Фам Нят Вионг ( 1968) — підприємець, перший мільярдер В'єтнаму.
 Фам Тхань Лионг ( 1988) — вьетнамський футболіст, півзахисник і нападник. Ігрок національної збірної В'єтнаму.
 Фам Туан ( 1947) — льотчик, перший в'єтнамський космонавт, космонавт-дослідник корабля «Союз-37», Герой Збройних Сил, підполковник.
 Фам Тхі Хоай ( 1960) — впливовий сучасний в'єтнамський письменник, редактор та перекладач, який живе в Німеччині.
 Фам Тхі Хює ( 1987) — в'єтнамська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії, чемпіонка Ігор Південно-Східної Азії.
 Фам Хунг (1912—1988) — в'єтнамский державний та політичний діяч, голова Ради міністрів країни з 1987 до 1988 року.

В'єтнамські прізвища